Il doppio femminile del Dubai Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale 4–6, 6–2, [9–11], contro Květa Peschke e Katarina Srebotnik.
Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez hanno battuto in finale 7-6(5), 6-4 Květa Peschke e Katarina Srebotnik.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campionesse)
 Lisa Ray /  Alexandra Savele (secondo turno)
 Nadia Petrova /  Samantha Stosur (semifinali)

 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (quarti) 
 Ekaterina Marova /  Yan Zu (primo turno) 
 Ana Kutza /  Virginia Ruano Pascual (primo turno) 
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2010